Чемпионат Эстонии по международным шашкам среди женщин — ежегодный турнир по шашкам.  С 1973 по 1990 годы проводился под названием Чемпионат Эстонской ССР. Первой чемпионкой стала Helle Vehlmann. Самая титулованная — Пирет Виирма (10 титулов).

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы Эстонии на Вики-сайте kabeliit.ee
 Hall of fame van: Vrouwenkampioenschap van